Língua portuguesa — o idioma ou língua próprio da comunidade lusófona
 Língua Portuguesa (poema) — nome de um (soneto) de autoria de Olavo Bilac
Língua galega, galego ou português da Galiza

Desambiguações de linguística
Desambiguações de literatura